

Letteratura 
 Epica – genere letterario
 Letteratura epica
 Poema epico
 Epica latina

Meccanica 
 Chevrolet Epica – autovettura berlina

Musica 
 Epica – gruppo musicale olandese
 Epica – album dei Kamelot del 2003
 Epica Etica Etnica Pathos – album dei CCCP - Fedeli alla linea del 1998

Scienza 
 EPICA, acronimo di European Project for Ice Coring in Antarctica